Állatvilág, Animalia, az eukarióta élőlények egy rendszertani országának összessége, egy adott terület faunája.
Állatvilág, állatvédelmi és zoológiai magazin, A Magyar Országos Állatvédő Egyesület folyóirata 1977-től 1991-ig.
Állatvilág, 2014-től létező kéthavi ismeretterjesztő magazin, amely a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével online formában is elérhető.
Az Állatvilág, a Hazai Zoologiai Laboratorium folyóirata 1908-tól 1910-ig.